Во́льный остров — название двух островов, существовавших ранее в дельте Невы:

 Вольный остров — остров, присоединён к острову Декабристов.
 Вольный остров — остров, присоединён к Гутуевскому острову.

См. также 
 Вольная улица